Мото Гран-при Валенсии является этапом чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP.

Победители Мото Гран-при Валенсии 

Валенсии